Hartnoll ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Hartnoll (* 1968), britischer Musiker, Gründer der Band Orbital
 Phil Hartnoll (* 1965), britischer Musiker, Gründer der Band Orbital
 Phyllis Hartnoll (1906–1997), britische Dichterin, Schriftstellerin
Sean Hartnoll, britischer Physiker
 William Hartnoll (1841–1932), australischer Politiker